Giolitti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alberto Giolitti
 Antonio Giolitti
 Giovanni Giolitti

Italienska efternamn